Ха́ралсон () может означать:

Фамилия
  (1846—1916) — американский политик, один из первых конгрессменов-афроамериканцев США.
  (1805—1854) — американский политик.

Топонимы США
 Харалсон — округ в Джорджии.
  — городок в одноимённом округе.

Прочее
  — сорт яблок.